Gregori I d'Agrigent, bisbe al segle III
 Gregori II d'Agrigent, bisbe als segles VI-VII